Šidítko může být:

 dudlík simulující matčino prso
 expresivně něco zdánlivého co jen připomíná opravdovou skutečnost
 vibrátor či dildo simulující v sexuálních praktikách penis

Externí odkazy